Uvac je lahko:
 Uvac (reka), reka v zahodni Srbiji in vzhodni Bosni in Hercegovini
 Posebni naravni rezervat Uvac, naravni rezervat na področju reke Uvac v Srbiji
 Uvac, Sjenica, naselje v občini Sjenica, Zlatiborski upravni okraj, Srbija
 Uvac, Rudo, naselje v občini Rudo, Republika Srbska, Bosna in Hercegovina
 Manastir Uvac, samostan srbske pravoslavne cerkve ob reki Uvac